Эскимология, эскимосоведение, — одно из направлений североведения специализирующееся на комплексном изучении эскимосов Гренландии, Канады, Аляски и России.

История 
Первые страницы западного эскимосоведения связаны с лексикографическими работами христианского миссионера Эдмунда Джеймса Пека (1850—1924). Основоположниками отечественного научного эскимосоведения являются доктор филологических наук Георгий Алексеевич Меновщиков (1911—1991) и составитель первого эскимосско-русского словаря Екатерина Семёновна Рубцова (1888—1970).

Эскимологические организации 
В России на профессиональном уровне эскимосский язык изучается в Анадырском многопрофильном колледже и в Институте народов Севера. Из зарубежных европейских исследовательских центров наибольшей известностью пользуется кафедра Эскимологии и арктических исследований Департамента транскультурных и регионоведческих исследований Копенгагенского университета (Дания). На американском континенте большая исследовательская работа проводится проводится Центром туземных языков Аляски (ANLC). Преподавание языка инупиак осуществляется в колледже Илисарвик в Барроу. Среди инуитов Канады исследовательской и регулирующей деятельностью в области языка занимается организация Инуит Тапириит Канатами.

Известные эскимологи
 Майкл Фортескью
 Майкл Краусс (США)

Ссылки 
 Г.А.Меновщиков 
 Кафедра эскимологии и арктических исследований 
 Экспедиция Связь 2001 
 Диссертация по эскимологии 
 Сайт Колледжа илисагвик .

Науки по культурным ареалам
Эскимосоведение